Rwandees voetbalelftal (mannen)
 Rwandees voetbalelftal (vrouwen)